Bučje – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Novo Goražde
 Bučje – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Srebrenica
 Bučje – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Pakrac
 Bučje – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Pleternica
 Bučje – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Trstenik
 Bučje – wieś w Serbii, w okręgu borskim, w mieście Bor
 Bučje – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Knjaževac
 Bučje – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Priboj
 Bučje Gorjansko – wieś w Chorwacji, w żupanii osijecko-barańskiej, w gminie Drenje

Zobacz też 
 Bijelo Bučje
 Ravno Bučje